62-рите награди Златен глобус () се провеждат на 16 януари 2005 година. Робин Уилямс получава награда за цялостен принос.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 62-ри награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2005 година